

Крайно класиране

Победители 
 ФК Болоня:   
Шампион на Италия за трети път.
 ФК Болоня, Рома, ФК Торино ( победители в Копа Италия) и Амброзиана-Интер: 
Класират се за Митропа.
 Палермо и Бреша Калчо: 
Изпадат в Серия Б.

Голмайстори 

Първенство на Италия по сезон